Ми́шина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Мишина, Анастасия Викторовна (род. 2001) —  российская фигуристка.
 Мишина, Анна Петровна (1926—2004) — советский и российский математик.
 
 Мишина, Ирина Анатольевна (род. 1962) — российский журналист, телеведущая, режиссёр и публицист.
 Мишина, Лариса Сергеевна (род. 1975) — российская хоккеистка и тренер.
 Мишина, Надежда Владимировна (род. 1991) — российская волейболистка.
 Мишина, Наталья Викторовна (род. 1962) — советская и российская художница.
 Мишина, Ольга Фёдоровна (род. 1933) — российская писательница.
 Мишина, Татьяна Николаевна (род. 1954) — советская и российская фигуристка, тренер.

Топонимы

Гидронимы 
 Мишина — река в России, протекает в Тюменской области.
 Мишина — река в России, протекает в Архангельской области.

Населённые пункты 
 Мишина — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области России. См. также